

Geografia 
 Montcourt – comune francese nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Montcourt-Fromonville – comune francese nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Mathieu Montcourt – tennista francese